В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (Переможниця)
 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Андреа Джегер (фінал)
 Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Міма Яушовець (1-ше коло)
 Даянн Балестрат (1-ше коло)

 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Барбара Поттер (півфінал)
 Відсутня
 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (3-тє коло)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Сью Баркер (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International